

Сілвер-Сіті — місто, штат Айова
 Сілвер-Сіті — місто, штат Міссісіпі
 Сілвер-Сіті — місто, штат Нью-Мексико
 Сілвер-Сіті — переписна місцевість, штат Каліфорнія
 Сілвер-Сіті — переписна місцевість, штат Північна Кароліна